„A Head Full of Dreams Tour“ е седмото световно турне на британската алтернатив-рок група „Колдплей“, организирано като промоция на седмия ѝ студен албум „A Head Full of Dreams“ (2015). Турнето се очаква да започне на 31 март 2016 г. от аржентинския град Ла Плата.

Подготовка 
През ноември 2015 г. „Колдплей“ обявяват латиноамериканските и европейските дати, на турнето, в официалния си сайт, – 28 концерти на стадиони, в 14 града. На 7 декември 2015 г. анонсират четвъртата и последната дата, 15 юни 2016 г., на стадион „Уембли“ На следващия ден, в интервю, групата съобщава, че ще посети също така Азия и Северна Америка.

Дати

Източници 

Музикални турнета от 2016 година